Первый дивизион Мальты 1929/1930 () — 19-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1929/1930
Мальта
Мальта
1929 год на Мальте
1930 год на Мальте